Mathilde oder Matilde steht für:

 Mathilde, weiblicher Vorname
 (253) Mathilde, Asteroid des Hauptgürtels
 „Mathilde“, umgangssprachlicher Name der Haftanstalt Mathildenstraße in Dresden
 Mathilde (Frauenzeitschrift), deutsche Frauenzeitschrift

Werke:
 Mathilde Möhring, Roman von Theodor Fontane (1891)
 Mathilde (Chanson), Lied von Jacques Brel (1964)
 Der Duft der Mathilde, französischer Erotikfilm (1994)
 Les Alsaciens ou les Deux Mathilde, Originaltitel von Die Elsässer, französische Fernsehserie (1996)
 Mathilde – Eine große Liebe, französischer Spielfilm (2004)
 Mathilde – Liebe ändert alles, russisches Filmdrama (2017)

Kirchen:
 St.-Mathildiskirche in Laatzen, siehe St. Oliver (Laatzen) #Geschichte
 St. Mathilde (Quedlinburg)

Siehe auch:
 Mathilda
 Mathildische Güter, Territorium in der Toskana
 Otto-Mathilden-Kreuz, Vortragekreuz des Essener Domschatzes
 Königin-Mathilde-Gymnasium Herford
 Grube Mathilde
 Mathilde Peak
 Santa Matilde
 Schlanke Mathilde, historische gusseiserne Uhr in Dortmund-Hörde
 Mathildr, eine mobile App